Jorma est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Jorma Etelälahti (né en 1951), coureur finlandais en combiné nordique
Jorma Gallen-Kallela (1898-1939), artiste finlandais
Jorma Härkönen (né en 1956), athlète finlandais en 800 mètres
Jorma Hynninen (né en 1941), baryton finlandais
Jorma Järvi (1908-1962), architecte finlandais
 (né en 1936), violoniste finlandais
Jorma Kaukonen (né en 1940), guitariste de rock américain
Jorma Kinnunen (1941-2019), athlète finlandais en lancer du javelot
Jorma Kontio (né en 1953), driver de trot attelé finlandais
Jorma Kortelainen (1932-2012), rameur et fondeur finlandais
Jorma Limmonen (1934-2012), boxeur finlandais
 (1938-2011), auteur finlandais
Jorma Ollila (né en 1950), homme d'affaires finlandais
Jorma Panula (né en 1930), chef d'orchestre et compositeur finlandais
Jorma Peltonen (1944-2010), joueur finlandais de hockey sur glace
Jorma Pilkevaara (1945-2006), joueur finlandais de basket-ball
 (1946-2007), culturiste finlandais
Jorma Rissanen (né en 1932), chercheur finlandais en informatique
 (1964-2020), acteur et musicien finlandais
Jorma Saarinen (1929-1950), joueur finlandais de football
Jorma Salmi (1933-2016) joueur finlandais de hockey sur glace
 (1912-1963), pilote de forces armées finlandaises
Jorma Suokko (né en 1940), joueur finlandais de hockey sur glace
Jorma Taccone (né en 1977), acteur et scénariste américain
 Jorma Tommila (1969-), acteur finlandais
Jorma Valkama (1928-1962), athlète finlandais en saut en longueur
Jorma Valtonen (né en 1946), joueur finlandais de hockey sur glace
Jorma Vehmanen (né en 1945), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom